Personen
 Alister McGrath - Brits theoloog
 Brian McGrath - Iers folk musicus
 Brent McGrath - Australisch voetbalspeler
 Dan McGrath - Amerikaans scenarioschrijver
 Derek McGrath (acteur) - Canadees acteur
 Derek McGrath (voetballer) - Iers voetballer
 Douglas McGrath - Amerikaans regisseur
 Dylan McGrath - Iers chef-kok
 Frank McGrath - Amerikaans acteur
 Jack McGrath - Amerikaans coureur
 Jim McGrath - Iers folk musicus
 Judith McGrath - Australisch actrice
 Marcos Gregorio McGrath - Panamees aartsbisschop
 Matt McGrath - Amerikaans atleet en Olympisch medaillewinnaar
 Meredith McGrath - tennisspeelster
 Patrick Joseph McGrath - Amerikaans bisschop
 Paul McGrath - Iers voetballer en international
 Seamus McGrath - Canadees mountainbiker
 Tom McGrath - Schots toneelschrijver en jazzpianist

Plaatsen
 McGrath (Alaska) - plaats in Alaska
 McGrath (Minnesota) - plaats in Montana
 McGraths Hill (New South Wales) - plaats in Australië

Overig
 McGrath Cup - Gaelic Footbal toernooi
 McGrath Highway - deel van de Massachusetts Route 28